Johann Steudel ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Friedrich Steudel (1779–1837), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Johann Heinrich Steudel (1825–1891), österreichischer Politiker